Tagaküla kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Estland:

Tagaküla (Viimsi) - plaats in de gemeente Viimsi, provincie Harjumaa
Tagaküla (Võru) - plaats in de gemeente Võru vald, provincie Võrumaa